One Second – album degli Yello del 1987
 One Second – album dei Paradise Lost del 1997
 One Second – singolo dei Delain del 2019
 One Second (Yi miao zhong) – film del 2020 diretto da Zhang Yimou